Garretson steht für:

 Garretson, eine Kleinstadt im Minnehaha County im US-amerikanischen Bundesstaat South Dakota 

Garretson ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Garretson (* 1933), US-amerikanischer Automobilrennfahrer und Rennstallbesitzer
 Darell Garretson (1932–2008), US-amerikanischer Basketballschiedsrichter
 James Garretson (1828–1895), US-amerikanischer Kieferchirurg